La Ligue 1 2012-2013 è stata la 75ª edizione della massima serie del campionato di calcio francese. La stagione, iniziata il 10 agosto 2012 e terminata il 26 maggio 2013, si concluse con la vittoria del Paris Saint-Germain, allenato da Carlo Ancelotti, al suo terzo titolo.

Stagione

Novità
Rispetto alla stagione precedente non sono presenti il Caen, il Digione e l'Auxerre, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª, sostituite da Bastia, Stade de Reims e Troyes, promosse dalla Ligue 2.

Formula
Le venti squadre partecipanti si incontrano con partite di andata e ritorno nell'arco di 38 giornate. In base alla classifica finale le ultime 3 vengono retrocesse in Ligue 2.

Le qualificate alle coppe europee sono sei: le prime due sono ammesse direttamente alla UEFA Champions League 2013-2014, con la terza ammessa a disputare il terzo turno preliminare per l'ammissione alla fase a gironi. La quarta classificata in campionato si qualifica alla UEFA Europa League 2013-2014, a cui si aggiungono la vincitrice della Coupe de France 2012-2013 e della Coupe de la Ligue 2012-2013.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

 2 punti di penalizzazione a causa degli scontri Ajaccio-Lione della stagione precedente.

Legenda:
      Campione di Francia e ammesso alla  UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocesse in Ligue 2 2013-2014

Verdetti
   campione di Francia 2012-2013 e qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014.
   qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2013-2014,  qualificato al terzo turno di qualificazione.
   qualificato alla fase a girone della UEFA Europa League 2013-2014,  qualificato allo spareggio,  qualificato al terzo turno di qualificazione.
  ,  e  retrocessi in Ligue 2 2013-2014.

Calendario

Statistiche e record

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (25)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
Migliore attacco:   (69 gol fatti)
Miglior difesa:  (23 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+46)
 Maggior numero di pareggi:   (16)
 Minor numero di pareggi:   (5)
 Minor numero di vittorie: ,  (8)
 Maggior numero di sconfitte:  (25)
 Peggiore attacco:  (33 gol fatti)
 Peggior difesa:  (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti:   (-30)
 Partita con più reti:  -  4-4 (8)
 Partita con maggiore scarto di gol:  -  6-1 e  -  5-0 (5)
 Maggior numero di reti in una giornata: 33 (8ª giornata) e (19ª giornata)
 Minor numero di reti in una giornata: 20 (2ª giornata) e (15ª giornata)
 Miglior serie positiva:  6 vittorie consecutive
 Peggior serie negativa:  11 sconfitte consecutive

Classifica marcatori

Media spettatori

Note

Voci correlate 
 Ligue 2 2012-2013
 Championnat National 2012-2013
 Coppa di Francia 2012-2013
 Coupe de la Ligue 2012-2013

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Ligue 1